

События 
 Победа Нортумбрии над Гвинеддом.
 18 октября — Смерть Хлотаря II.
 629—639 — Король Нейстрии Дагоберт I. Перенёс столицу в город Париж.
 629—631 — Король Аквитании Хариберт II.
 629—630 — Дружественный договор Дагоберта I с Ираклием. Победы Дагоберта над Гасконью и Бретанью.
 Король франков Дагоберт I сделал попытку подчинить западных славян.
 Конец Восточно-тюркского каганата. Часть его территории попадает под контроль Китая.
 629—641 — Император Японии Дзёмэй.
 629 — император Византии Ираклий I возродил государство Гассанидов из за угрозы арабов
 Вторжение хазар в Армению.

См. также

Примечания